Никола́й Не́стеров:
 Нестеров, Николай Николаевич (1882—1950) — генерал-майор.
 Нестеров, Николай Степанович (1860—1926) — русский лесовод и педагог.